Pachyella är ett släkte av svampar. Pachyella ingår i familjen Pezizaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Skålsvampar
Pachyella